Lycia fumaria är en fjärilsart som beskrevs av Adrian Hardy Haworth 1809. Lycia fumaria ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
fumaria